Deep River (Iowa), cidade nos EUA
 Deep River (álbum), cidade nos EUA
 Fukai kawa, filme (1995) com Toshiro Mifune, distribuído internacionalmente como Deep River

Ou ainda
 Deep River Center, cidade nos EUA